Île Sainte-Marie kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Île Sainte-Marie (Richelieufloden), ö i Québec,

Madagaskar 

 Île Sainte-Marie, ö,